Дичь:
 Дичь — объект охоты;
 Дичь — в кулинарии — только дикая птица;
 Дичь — краска серо-голубого цвета;
 Дичь — (разг.) — глушь, запущенное место;
 Дичь — (разг.) — вздор, чушь.
 Дичь — село, Червонослободский сельский совет, Бурынский район, Сумская область, Украина.

См. также 
 Дич, Хельмут